Sololá – miasto w Gwatemali
 Sololá – departament Gwatemali